Marta Avogadri (1982) – ex velocista italiana
 Walter Avogadri (1948) – pistard italiano
 Stefano Avogadri (1985) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Avogadro